

Astronomia
 244 Sita – un asteroide

Religione
 Sītā – paredra di Rāma.

Persone
 Sita – cantante e presentatrice olandese

Trasporti e comunicazioni
 SITA – sigla di Società Italiana Trasporti Automobilistici – società di trasporto pubblico poi suddivisa in Busitalia-Sita Nord e Sita Sud
 Société industrielle de transports automobiles (SITA) – società di trattamento rifiuti facente capo a Suez Environnement
 Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques (SITA) – società di servizi di comunicazione per l'industria aeronautica

Altro
 Sita – cognomen romano
 Diocesi di Sita – sede soppressa e sede titolare della Chiesa cattolica